Lithuania ist der englische Name von Litauen und dadurch Name oder Beiname von:
 Air Lithuania, litauische Fluggesellschaft 
NATO-Battlegroup Lithuania, Kampfverband 
Reitan Convenience Lithuania, Presseunternehmen
Siehe auch:
 Lituanica